Iveta Benešová og Barbora Záhlavová-Strýcová var forsvarende mester, men tabte i første runde.

Květa Peschke og Katarina Srebotnik vandt over den amerikanske dou Liezel Huber og Lisa Raymond i finalen, 6–1, 4–6, [13–11].

Seedning 

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Mester)

 Liezel Huber /  Lisa Raymond ''(Finale)

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta ''(Første runde)

 Maria Kirilenko /  Nadia Petrova ''(Semifinale)

Kampe

Referencee

Main Draw

WTA Tour 2012